Le terme martyr est originellement un mot du latin ecclésiastique (du grec , « témoin »), désignant une personne qui consent à aller jusqu'à se laisser tuer pour témoigner de sa foi, plutôt que d'abjurer.

Sciences et techniques 
 En menuiserie, en usinage et dans la marine, un martyr est une pièce de bois ou de métal qui sert de protection et peut être usée ou abimée.

Culture et société

Cinéma 
 Martyrs est un film français réalisé par Pascal Laugier en 2008.

Littérature 
 Martyrs est une nouvelle d'Anton Tchekhov, publiée en 1886.
 Martyrs est un cycle littéraire de fantasy de l'écrivain français Olivier Peru.
 Les Martyrs est une épopée en prose de François-René de Chateaubriand,  publiée en 1809.

Monuments 
 La Porte des martyrs est un monument de Katmandou, au Népal.

Musique 
 Martyr est un groupe de death metal canadien, formé en 1994.
 Martyr est un groupe de thrash metal néerlandais.
 Martyr est une chanson du groupe Depeche Mode présente sur l'album The Best Of, Volume 1, sorti en 2006.
 Les Martyrs est un grand opéra en quatre actes, musique de Gaetano Donizetti et livret d'Eugène Scribe, créé en 1840 à l'Opéra de Paris, d'après Polyeucte de Pierre Corneille.

Anthroponyme 
 Barthélemy des Martyrs (1514-1590) est un prélat catholique, archevêque émérite de Braga (Portugal) et saint catholique fêté le 18 juillet.
 Pierre Martyr d'Anghiera (1457-1526) est un humaniste, universitaire, diplomate, écrivain et historien de l'Espagne.
 Pierre Martyr Vermigli (1499-1562) est un  théologien protestant italien.

Toponyme 
 La rivière Martyr est un cours d'eau de l'Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.